Lemon Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Lemon Creek (British Columbia), eine Siedlung im Slocan Valley, Kanada
 Lemon Creek (Juneau), ein Stadtviertel von Juneau, Alaska, Vereinigte Staaten
 Lemon Creek (Staten Island), ein Gewässer in South Shore, New York City